Grigorjan (armenisch Գրիգորյան) oder Grigoryan ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Assaturowitsch Grigorjan (* 1957), Mathematiker aus der ehemaligen Sowjetunion, Professor in Bielefeld
 Aram Grigorjan (* 1977), armenischer Politiker
 Armen Sergejewitsch Grigorjan (* 1960), russischer Musiker
 Artak Grigorjan (* 1945), armenischer Theaterregisseur und Schauspiellehrer
 Artur Grigoryan (* 1967), usbekischer Boxer armenischer Herkunft
 David Grigorjan (* 1982), armenischer Fußballspieler
 Elen Grigoryan (* 1988), armenische Gewichtheberin
 Gegham Grigorjan (1951–2016), armenischer Opernsänger (Tenor)
 Grigor Grigorjan (* 1992), armenischer Ringer

 Karina Grigorjan, armenische Sopranistin
 Kirill Akopowitsch Grigorjan (* 1992), russischer Sportschütze
 Manwel Grigorjan (1956–2020), armenischer Generalmajor und Politiker
 Mchitar Grigorjan (* 1986), armenischer Fußballspieler
 Norajr Grigorjewitsch Grigorjan (1911–1994), sowjetisch-russischer Elektroingenieur und Seismiker
 Pargew Grigorjan (* 1965), armenischer Dreispringer
 Samwel Grigorjan (* 1985), armenischer Gewichtheber
 Slava Grigoryan (* 1976), australischer Gitarrist

Siehe auch:
 Grigorian